Caveman ():

 Caveman — персонаж в «Автостопом по галактике»
  — видеоигра 1988 г. на олимпийскую тематику; для Commodore 64 и MS-DOS (Electronic Arts), для NES портирована под названием Caveman Games.
  — трюк в скейтбординге. 
 "L'Homme des Cavernes" (на англ. The Caveman) — прозвище Себастьена Шабаля, известного французского регбиста.
 кинематограф: см. Пещерный человек (фильм)

 музыка
 Caveman (инди-рок группа) — американская инди-рок группа; основана в Бруклине (Нью-Йорк) в 2011 году. 
 The Caveman — новозеландская (Окленд), впоследствии британская, панк-рок группа. Основана в 2015 г.; издается на лейбле Dirty Water Records.
  — британская хип-хоп группа
 Caveman — 15-я композиция на альбоме Майкла Олдфилда Tubular Bells 2003

Примечания